Eryngium duriaeanum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jacques Étienne Gay. Eryngium duriaeanum ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
duriaeanum